Haile-Selassie ist der Familienname folgender Personen:

 Maren Haile-Selassie (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Yohannes Haile-Selassie (* 1961), äthiopischer Paläoanthropologe

Siehe auch:
 Haile Selassie (1892–1975), Kaiser von Äthiopien